Breña, breñal y breñar son términos con los que se identifica la maleza (la flora espontánea e improductiva, que dificulta la agricultura), y especialmente el terreno poblado de ella, cuando es irregular y de difícil tránsito y aprovechamiento (tierra quebrada entre peñas). El DRAE indica que su etimología es incierta, aunque sí recoge la de "bren" (salvado) como proveniente del término provenzal brenn, y este de alguna lengua prerromana, posiblemente celta, y lo compara con el término bajo-latino brinna.
Da origen a muchos topónimos españoles e hispanoamericanos; incluso a una ecorregión: el Breñal de Florida (en el estado de Florida, Estados Unidos).

Por la costumbre de realizarlas en montes, también denominan a la costumbre de la merienda ("breñar", "brenar" y "brenada"), especialmente el Magosto, la merienda festiva que se realiza en la fiesta de Todos los Santos en Galicia y León. Berenar es el término usual para "merienda" y "merendar" en valenciano, mientras que brenyar o brenyal lo es para "breñal".

Topónimos
Argentina:

Las Breñas, ciudad de la provincia de El Chaco

España:

Breña Alta, municipio de la isla de La Palma
Breña Baja, municipio de la isla de La Palma
Parque natural de La Breña y Marismas del Barbate, en la provincia de Cádiz
Fuente de La Breña, en Talaván (Cáceres) 

Perú:

Distrito de Breña, en la ciudad de Lima

Puerto Rico:

Breñas, barrio de Vega Alta, Puerto Rico.

Otros usos
Campaña de la Breña (Guerra del Pacífico, 1881-1884)
Crónicas de Bruno del Breñal

Enlaces externos

Notas

Biomas terrestres